Systemzeit bezeichnet
 die Uhrzeit die im Betriebssystem eines Computer eingestellt ist, siehe Echtzeituhr
 ein nationalsozialistisches Wort für die Zeit der Weimarer Republik, siehe System (Nationalsozialismus)